

Болгарія 
 Малина () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Малина () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.

Словаччина 
 Малина (річка)
 Пернецка Маліна